Casady ist der Familienname folgender Personen:

 Guymon Casady (* 1969), US-amerikanischer Filmproduzent und Talentmanager
 Jack Casady (* 1944), US-amerikanischer Musiker
 Thomas Casady (1881–1958), US-amerikanischer Bischof

Siehe auch:
 Cassady